Amerikai Egyesült Államok
Marshfield (Indiana)
Marshfield (Maine)
Marshfield (város, Massachusetts)
Marshfield (statisztikai település, Massachusetts)
Marshfield (Missouri)
Marshfield (New York)
Coos Bay (Oregon), régi neve Marshfield
Marshfield (város, Vermont)
Marshfield (falu, Vermont)
Marshfield (Wisconsin)